Niewiedza – powieść Milana Kundery.
 Niewiedza – termin buddyjski